Pseudocossus är ett släkte av fjärilar. Pseudocossus ingår i familjen Brachodidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Fjärilar
Pseudocossus